Гондола — традиційний венеційський човен з веслярем.
 Гондола — елемент конструкції літального апарату (літака, повітряної кулі, аеростата).